De la Puente ist der Name folgender Personen:

 Juan de la Puente (* 1956), spanischer Handballspieler, Handballfunktionär und Unternehmer
 Juan Zavala de la Puente, Graf (Conde) de Paredes de Nava, Markgraf (Marqués) de Sierra Bullones (1804–1879), spanischer General, Politiker und Ministerpräsident Spaniens (Presidente del Gobierno)
 Luis de la Puente (1554–1624), spanischer Jesuit